Actopan (Hidalgo), een plaats in de Mexicaanse staat Hidalgo
 Actopan (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
 Río Actopan, een rivier in Mexico